Бхудж (, ) — город и муниципалитет в западной части индийского штата Гуджарат. Административный центр округа Кач.

История

Во времена английского владычества город Бхудж был столицей вассального государства Кач в президентстве Бомбей. 

В 1819 году большая часть города была разрушена землетрясением, погибло много людей.

26 января 2001 года Бхудж вновь сильно пострадал от крупного землетрясения.

География 
Город расположен на высоте 109 м над уровнем моря.

Климат

Население 
По данным переписи 2011 года население Бхуджа составляет 147 123 человека; население агломерации города по данным той же переписи — 187 279 человек.

Достопримечательности 
В самом центре Бхуджа расположено крупное озеро , кроме того, в черте города имеется ещё несколько небольших озёр. На окраине города, на холме, находится крепость Бхуджия, построенная в первую половину XVIII века.

Транспорт 
Соединён железной дорогой с крупными городами северной Индии. Имеется небольшой аэропорт, который принимает еженедельные рейсы из Мумбаи, обслуживаемые компаниями Jet Airways и Kingfisher Airlines.

Примечания

Литература 
 Azhar Tyabji, Environmental Planning Collaborative (Ahmadābād, India): Bhuj: Art, Architecture, History. Mapin, 2006. ISBN 1890206806

Города Гуджарата